Existuje více nositelů příjmení Weaver:

 Blue Weaver (* 1947) – britský hudebník
 Bobby Weaver (* 1958) – americký zápasník
 John Weaver (1882–1965) – britský historik
 Ken Weaver (* 19??) – americký hudebník
 Sigourney Weaver (* 1949) – americká herečka
 Tim Weaver (* 1977) – britský spisovatel
 Warren Weaver (1894–1978) – americký vědec, matematik a vědecký administrátor